-{PGC}- 49444 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 956/1
IC 956/2